XIII Brygada Piechoty (II RP) – Wojsko Polskie II RP (1919-1921)
 13 Brygada Strzelców URL
 13 Brygada Piechoty UHA